OLT ou Olt peut faire référence à :

Hydronymie 
 L'Olt, une rivière de Roumanie, affluent du Danube.
 L’Olt est le nom occitan du Lot (devenu Lot par corruption de l'Olt), qui arrose la communauté de communes des Pays d'Olt et d'Aubrac.

Informatique 
 Optical Line Termination, un équipement de terminaison de la fibre, utilisé notamment dans les réseaux FTTH

Transport 
 OLT Ostfriesische Lufttransport, une compagnie aérienne allemande.

Astronomie 
Overwhelmingly Large Telescope, un télescope encore à l'état de projet qui devrait utiliser un miroir de 100 mètres de diamètre. (l'acronyme OWL est aussi utilisée)